Василий Ивановский
 Ивановский, Василий Яковлевич (1928—1996) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда.
 Ивановский, Василий Семёнович (1846—1911) — русский революционер-народник, участник «процесса ста девяноста трёх».